Aaberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Aaberg (1903–1982), dänischer Mediziner
 Christen Pedersen Aaberg (1819–1897),  dänischer Gutsbesitzer und Politiker
 Jens Christian Aaberg (1877–1970), dänischer Hymnenschreiber
 Philip Aaberg (* 1949), US-amerikanischer Pianist und Komponist
 Simone Aaberg Kaern (* 1969), dänische Künstlerin und Fliegerin

Siehe auch:
 Aaberge
 Aberg